Friedrich von Leiningen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich II. (Leiningen) († 1237), Graf von Leiningen
 Friedrich III. (Leiningen) († 1287), Graf von Leiningen